Divertissement (ballet), een passage of suite van dansen in een opera of ballet;
Divertissement (muziek), het Franse woord voor Amusement, in het Nederlands ook wel gebruikt om een vorm van muziek aan te geven;
Divertimento (muziekvorm), een iets andere variant van een muziekvorm op het bovenstaande;
Divertissement (Roussel), een compositie van Albert Roussel;
Un roi sans divertissement, een roman van Jean Giono uit 1947.